Denumirea de Doleț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Doleț, un sat în comuna Dulovo, regiunea Silistra;
 Doleț, un sat în comuna Popovo, regiunea Tărgoviște.